Zea (plant), een geslacht uit de grassenfamilie (Poaceae) met als meest bekende soort:
Mais (Zea mays), een graansoort
Zea (Griekenland), een plaats in Griekenland
Zea (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Mérida
Zea (band), een Nederlandse band